

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 En exogéologie, un chaos désigne une région géologique désordonnée.
 (19521) Chaos est un astéroïde transneptunien.

Biologie 
 Chaos est un genre d'algues rouges.
 Chaos est un genre d'amibes.

Géologie 
 Un chaos désigne un entassement de rochers dégagé par l'érosion.

Mathématiques et sciences physiques 
 La théorie du chaos est une théorie mathématique et physique destinée à l'étude des systèmes dynamiques. Elle s'applique à toutes sortes de sciences : astrophysique, météorologie, sciences humaines, biochimie
  est une revue scientifique consacrée aux systèmes non linéaires.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Chaos est un film réalisé par Coline Serreau, sorti en 2001.
 Chaos est un film réalisé par Tony Giglio, sorti en 2005.
 Chaos est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Chaos est une série télévisée créée par Tom Spezialy en 2011.
 Le Chaos est un film égyptien de Youssef Chahine et Khaled Youssef et sorti en 2007.
 Le Chaos est un film catastrophe fantastique américain de Vic Armstrong sorti en 2014.

Jeux 
 Chaos est un jeu vidéo édité par Games Workshop.
 Chaos: In the Darkness est un jeu vidéo sur PC, développé par 4Realms en 2013.
 Chaos est un personnage de l'univers Sonic the Hedgehog.
 Dans l'univers de science-fiction créé par Games Workshop, le Chaos représente une dimension spécifique peuplée d'entités démoniaques voulant corrompre l'humanité (Warhammer et Warhammer 40,000).
 Le Chaos est la première carte du tarot des Égyptiens.

Littérature et bande dessinée 
Chaos est un roman policier et thriller américain de Patricia Cornwell, publié en 2016.
 Chaos est un recueil de dessins de Moebius (Jean Giraud), paru en 2013.
 Chaos est le troisième tome de la série de bande dessinée Petit d'homme.
 Chaos est le sixième tome du manga Akira.
 Le Chaos, dans la publication française la première partie de A Feast for Crows, est le quatrième livre de la saga Le Trône de fer, écrite par George R. R. Martin.
 Le Chaos en marche est une trilogie de romans de l'écrivain américain Patrick Ness.
 Le Chaos et la Nuit est un roman d'Henry de Montherlant, paru en 1963.
 The Chaos est un poème de Gerard Nolst Trenité (vers 1935), destiné à illustrer les difficultés de prononciation de l’anglais.

Musique 
 Chaos Chaos est un girls band américain.
 Le Chaos est le cinquième album de Mama Béa, paru en 1979.

Religions et spiritualité 
 Dans la tradition judéo-chrétienne, le chaos est un état vague et vide de la Terre avant l'intervention créatrice de Dieu.
 La magie du Chaos est une nouvelle forme de rituels et de magie.
 Dans la mythologie grecque, Chaos est une entité primordiale d'où naît l'univers.
 Dans la cosmogonie chinoise, le chaos originel, ou Hundun est une outre primordiale d'où naît l'univers.

Politique 
 Le Chaos créateur est une théorie politique.

Sports 
 Chaos est un clan de catcheurs évoluant à la New Japan Pro Wrestling.

Toponyme 
 La Demeure du Chaos est un musée d'art contemporain situé à Saint-Romain-au-Mont-d'Or (métropole de Lyon, France).
 La grotte du Chaos est une grotte naturelle située sur la commune de Gondreville (Meurthe-et-Moselle, France).
 La Chaos Creek est un cours d'eau aux États-Unis.